Název Větrov má více významů:

sídla
 Větrov (Votice), část města Votice v okrese Benešov
 Větrov (Frýdlant), část města Frýdlant v okrese Liberec
 Větrov (Vysoký Újezd), část obce Vysoký Újezd v okrese Benešov
 Větrov (Nadějkov), část obce Nadějkov v okrese Tábor
 Větrov (Solenice), část obce Solenice v okrese Příbram
 Větrov (Petrovice), malá osada patřící k obci Petrovice v okrese Ústí nad Labem
 Větrov (Střezimíř), samota a kopec (638 m n. m.) v obci Střezimíř v okrese Benešov
 Větrov (Senožaty), malá osada v katastrálním území Senožaty města Bechyně v okrese Tábor, asi 4,5 km severoseverovýchodně od centra města
 Větrov (Bechyně-střed), ostroh nad říčkou Smutná a tamější název ulice v sídelní jednotce Bechyně-střed v katastrálním území Bechyně města Bechyně v okrese Tábor, v západní části centra města
 Větrov (Čimelice), část obce Čimelice v okrese Písek
 Větrov (Týnec nad Sázavou), osada v Týnci nad Sázavou v okrese Benešov

jiné
 Větrov (Miličínská vrchovina), vrch (676 m n. m.) jihozápadně od části Větrov města Votice
 Větrov (Staré Město pod Sněžníkem) – významný vrchol (918 m n. m.) severovýchodně od Starého Města pod Sněžníkem
 Loupežnický vrch (Větrov) v katastrálním území Kněžice v Lužických horách města Jablonné v Podještědí v okrese Liberec v Lužických horách
 Amon Sûl (Větrný kopec) ve fiktivním světě J. R. R. Tolkiena v Severním království Arnoru
 Zámeček Větrov – vila textilního podnikatele Jägera v místní části Větrov v obci Krásná v okrese Cheb
 Šlechtitelská stanice Větrov
 Větrov – autobusová zastávka v Praze
 Větrov (Praha) – návrší v Praze 2 na Novém Městě

Podobné názvy 
 Větrník